Izagirre est un nom d'origine basque. Il existe plusieurs possibilités étymologiques pour ce nom : 
 soit il provient de l'agglutination des mots eiza agerri qui signifie : « l'endroit découvert où l'on chasse. » 
 soit il provient de l'agglutination des mots aitz ageri qui signifie : « le rocher à découvert », et par extension « le sommet rocheux nu. »
 soit il provient de l'agglutination des mots aize ageri ce qui signifie : « l'endroit nu battu par le vent », ce patronyme précise la localisation de la demeure ancestrale.

Patronyme 
 Gorka Izagirre, (1987- ), est un coureur cycliste espagnol.
 Ion Izagirre, (1989- ), est un coureur cycliste espagnol.
 Koldo Izagirre, (1953- ), est un traducteur, poète et écrivain basque espagnol de langue basque.

Homonymie
Patronyme basque
Homonymie de nom de famille